Сент-Марі́-Керк () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на північ від Парижа, 75 км на північний захід від Лілля, 85 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 539 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1528,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Сент-Марі-Керк
 Сент-Марі-Керк на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Марі-Керк на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сент-Марі-Керк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Марі-Керк на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале